Бук:  
 Бук () — род лиственных деревьев.
 Бук — древесина букового дерева.
 Бук европейский в топонимике и геральдике.

Оружие 
 «Бук» — советский/российский зенитно-ракетный комплекс;
 «Бук-М1-2» — его модернизация;
 «Бук-М2» — 2-е поколение ЗРК «Бук»;
 «Бук-М3» — 3-е поколение.
 ОЦ-22 «Бук» — российский малогабаритный пистолет-пулемет, разработанный в тульском предприятии ЦКИБ СОО во второй половине 1990-х годов.

Персоналии 
 Бук, Ангелика (род. 1950) — фигуристка из ФРГ.
 Бук, Виллем (1879—1941) — эстонский советский писатель и поэт, революционер.
 Бук, Глен де (род. 1971) — бельгийский футболист, центральный защитник.
 Бук, Марсело (род. 1984) — бразильский футбольный вратарь.
 Бук, Михаил (1804—1865) — лужицкий писатель, священнослужитель, член совета «Сербской Матицы» (с 1847 года).
 Бук, Отто (1873—1966) — немецкий философ и антивоенный активист, доктор философии.
 Бук, Тадеуш (1960—2010) — польский генерал.
 Бук, Тони (род. 1934) — английский футболист и тренер.
 Бук, Штефан (род. 1980) — немецкий футболист.
 Бук, Эрих (род. 1949) — фигурист из ФРГ.
 Бук, Эшер (род. 1988) — американский актёр, танцор и певец.
 Бук, Якуб (1825—1895) — лужицкий священнослужитель, писатель, публицист и лингвист, фольклорист.
 Бук, Ян (1922—2019) — лужицкий художник.

Топоним

Белоруссия 
 Бук — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Бук — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Бук — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.

Болгария 
 Бук — село в Кырджалийской области.

Польша 
 Бук — село в гмине Голча Мехувского повята Малопольского воеводства.
 Бук — город в Польше.
 Бук — гмина (волость) в Польше.

Россия 
 Бук — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Бук — посёлок в Сосковском районе Орловской области.

Франция 
 Бук — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

Прочее 
 Разговорное сокращение термина «ноутбук».
 Сокращение от «букмекер».

См. также 
 Бука
 Буки (значения)

Примечания